Яку́шин (Яку́шина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Якушин, Александр Николаевич (род. 1956) — российский генерал-майор.
 Якушин, Анатолий Борисович (1944—2017) — художник-график и плакатист.
  (1923–1991).
 Якушин, Дмитрий Тимофеевич (1893—1938) — советский политический и хозяйственный деятель.
 Якушин, Иван Нестерович (1913—2002) — советский дипломат.

Женский вариант

См. также 
 
 
 Якушинцы